Cola – słodki napój gazowany
 Afri-cola – napój produkowany w Niemczech
 Coca-Cola – marka napoju gazowanego przedsiębiorstwa The Coca-Cola Company
 Costa Rica Cola – pierwsza na świecie cola, pochodząca ze Sprawiedliwego Handlu
 Fru Cola – polski napój będący namiastką Coca-Coli
 Go-cola – marka napojów gazowanych typu cola, sprzedawanych w Indiach
 Hoop Cola – napój bezalkoholowy typu cola produkowany przez firmę Kofola S.A.
 Mecca-Cola – napój typu cola produkowany przez Mecca Cola World Company
 OpenCola – napój gazowany 
 Ubuntu Cola – gazowany napój bezalkoholowy zawierający kofeinę
 Zam Zam Cola – napój typu cola produkowany w Iranie
 Cola di Rienzi – przywódca rewolucji ludowej w Rzymie, 1347